Santiago Silva puede hacer referencia a:

 Santiago Silva Oliveira (1980-), futbolista uruguayo.
 Santiago Silva Gerez (1990-), futbolista uruguayo.
 Santiago Silva Retamales (1955-), obispo chileno.